Demerval Lobão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Demerval Lobão (ort), Piauí, 
 Demerval Lobão (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar